Thyrsiini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Thyrsiini Marinoni & Napp, 1984
 Gênero Thyrsia Dalman, 1819

Referências

Cerambycinae
Thyrsiini